Сезон 2010 — 2-й сезон для «Астаны» в первой лиге, а также 47-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Первая лига 2010

Турнирная таблица 

*Команда «Астана» лишена трёх очков за неисполнение решений Контрольно-дисциплинарного комитета ФФК.

Статистика выступлений в Первой лиге

Кубок Казахстана 2010 

В этом году Астана не смогла пройти дальше предварительного этапа.

Статистика

Индивидуальные показатели 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Общая статистика

Примечания 

2010
Астана